Мусумба (букв. «лагерь») — город в провинции Луалаба на юге Демократической Республики Конго. До колониального раздела город был столицей королевства Лунда.

История 
Изначально столица не имела чёткого местоположения, каждый новый правитель (муата ямво) строил для себя собственную резиденцию. Все они располагались в одном районе, неподалёку друг от друга В результате этих действий появился город с огороженными дворами, широкими улицами и площадью.

Важную роль в регионе Мусумба играла уже в XVI веке.

Первые упоминания населённого пункта европейцами относятся к 1882 году. Тогда его описали исследователи Капелло и Айванс. В 1896 году представитель Свободного государства Конго посетил город. Он был поражён размером и видом Мусумбы; столица была окружена рвами и фортификационными сооружениями. Население города того периода оценивалось в 30 тысяч человек. Согласно этим оценкам, Мусумба была крупнейшим поселений Центральной Африки конца XIX века.

В 1875 году народу чокве было позволено поселиться на берегах реки Касаи. Спустя несколько лет чокве отказались платить дань муато ямво. Правивший в то время Мудиба был убит во втором сражении с противником. Чокве захватили Мусумбу и превратили её жителей в рабов. Новому правителю по имени Мукинза удалось отбить город, но в следующем бою он бежал. Знать отстранила его от власти. В 1887 году влиятельный вождь чокве осадил столицу, в результате чего правитель Мушири лишился власти, а чокве правили страной 10 лет.

В 1898 году Мушири собрал воинов и напал на Макове, который был разбит через 3 дня. В то же время в Лунду вторглись европейские колонизаторы. Попытка атаковать их завершилась провалом. Борьба с европейскими колониальными войсками продолжалась до 1909 года, когда лидеры повстанцев были арестованы и казнены.

XX век

Сегодня

Архитектура 
Мусумба, как и другие африканские резиденции, находившиеся в глубине материка, не испытывали европейского влияния. Считалось, что священные животные символизируют мудрость и долголетие правителя. План столицы напоминал очертания черепахи. Дворец муато ямво, находившийся в центре города, символизировал сердце животного, остальные здания — его голову, конечности и хвост.

Образование 
В городе находится Педагогический институт, которым управляет  Методистская церковь.

Известные уроженцы 
 Чомбе, Моиз (1919—1969) — политик и государственный деятель, лидер партии Конфедерация племенных объединений Катанги, президент Государства Катанга (1960—1963), премьер-министр Республики Конго (1964—1965).

Примечания 

Города Демократической Республики Конго